Batman Forever — оригинальное название фильма «Бэтмен навсегда» 1989 года.
 
 
 
 Batman Forever (видеоигра, 1995)
 Batman Forever: The Arcade Game